Miejscowości w USA:
 Sheldon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Sheldon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Sheldon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Sheldon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Sheldon – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Sheldon – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Harris
 Sheldon – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Sheldon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Sheldon – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Sheldon (ang. Sheldon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Sheldon (ang. Sheldon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Sheldon (ang. Sheldon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Sheldon (ang. Sheldon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Sheldon (ang. Sheldon Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Sheldon (ang. Sheldon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Sheldon – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Sheldon – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Sheldon – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)